Aizecourt bezeichnet folgende französische Gemeinden:
 Aizecourt-le-Bas, Gemeinde im Département Somme
 Aizecourt-le-Haut, ebenfalls Gemeinde im Département Somme